Милейково  — топоним:

Беларусь 
 Милейково — деревня, Кревский сельсовет, Сморгонский район, Гродненская область
 Милейково — деревня, Подсолтовский сельсовет, Мстиславский район, Могилёвская область
 Милейково — деревня, Ордашинский сельсовет, Сморгонский район, Гродненская область

Россия 
 Милейково — деревня, Рогнединский район, Брянская область